Александр Беркутов:
 Беркутов, Александр Андреевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Беркутов, Александр Максимович (1911—1962) — Герой Советского Союза.
 Беркутов, Александр Николаевич (1933—2012) — советский гребец, тренер.
 Беркутов, Александр Николаевич — советский военный, государственный и политический деятель.